Пётр Чесноко́в:
 Чесноков, Пётр Вениаминович (1923—2011) — советский и российский филолог.
 Чесноков, Пётр Евгеньевич (1959—2015) — советский и российский врач и организатор здравоохранения, профессор Воронежского государственного медицинского университета, заслуженный врач РФ (1999).